Бельмонте-де-Тахо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вегас. Занимает площадь 23,7 км². Население — 1488 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 www.belmontedetajo.com : Página web no oficial de Belmonte de Tajo

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида